Enhanced Small Disk Interface (ESDI) war eine Massenspeicherschnittstelle, die in den frühen 1980er-Jahren von der Maxtor Corporation als Nachfolger der ST506-Schnittstelle entwickelt wurde. ESDI verlagerte einige Bestandteile des Controllers auf die Laufwerkselektronik, wie z. B. den Data Separator, und man verallgemeinerte den Steuerbus, so dass mehr zusätzliche Geräte angesteuert werden konnten (wie z. B. Wechseldatenträger und Bandlaufwerke). ESDI benutzte die gleichen Kabel wie ST-506 (ein 34-poliges gemeinsames Steuerkabel und ein 20-poliges Datenkabel für jedes Laufwerk) und konnte daher leicht benutzt werden, um eine ST-506-Anwendung zu ersetzen.

ESDI war Mitte bis Ende der 1980er sehr verbreitet, da SCSI und ATA noch sehr unausgereift waren und ST-506 einfach nicht ausreichend schnell war. ESDI unterstützte Datenraten von 10, 15, oder 20 Megabit pro Sekunde (wohingegen die höchstmögliche Geschwindigkeit von ST-506 7,5 Mbps war), viele zeitgenössische High-End-SCSI-Laufwerke waren eigentlich ESDI-Laufwerke mit einer SCSI-Bridge in der Laufwerkselektronik.

Nachdem das flexibler einsetzbare SCSI 1986 standardisiert wurde und ATA im Desktopbereich schnell ST-506 ersetzte, verlor ESDI rasch an Bedeutung und kam Mitte der 90er so gut wie nicht mehr zum Einsatz.

Anschlussbelegung 

Peripheriebus (intern)